Mau-Mau oder Mau Mau bezeichnet:
 Mau Mau (1955), US-amerikanisches Dokudrama (1955)
 Mau Mau (Band). Band der Neuen Deutschen Welle
 Mau Mau (Film), deutscher Film von Uwe Schrader (1992)
 Mau-Mau (Kartenspiel), Kartenspiel für zwei und mehr Spieler
 eine kenianische Unabhängigkeitsbewegung, siehe Mau-Mau-Krieg
 Mau-Mau-Siedlung, Typ von Armensiedlung in Nachkriegsdeutschland
 den vorübergehenden Bandnamen der frühen portugiesischen Punkband Aqui d’el-Rock

Siehe auch:

 Gallery Mau Mau
Mau